Die Upper Austria Ladies Linz 2020 waren ein Tennisturnier der Damen in Linz. Das Hartplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2020 und fand vom 9. bis 15. November 2020 statt.

Titelverteidigerinnen waren Cori Gauff im Einzel und die Paarung Barbora Krejčíková / Kateřina Siniaková im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Upper Austria Ladies Linz 2020 fand am 7. und 8. November 2020 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2020
2020